Heathcote peut désigner :

Toponyme 

 , ville de l'état de Victoria en Australie ;
 Heathcote, census-designated place américaine située dans le New Jersey ;
 Heathcote, cours d'eau en  Nouvelle-Zélande ;
 , villa située à Ilkley dans le West Yorkshire (Royaume-Uni).

Patronyme 
 Godfrey Heathcote (1870-1952), compositeur d'échecs anglais ;
 Sophie Heathcote (1972-2006), actrice australienne ;
 Bella Heathcote (née en 1987), actrice australienne.

Prénom 
 Heathcote Statham, musicien britannique ;
 Heathcote Williams, poète britannique.